Патриарх Константин (): Кастин (Константин)
 Константин I
 Константин II
 Константин III Лихуд
 Константин IV Хлиарин
 Константин V
 Константин VI